Bati peut correspondre à :
 Bati, ville d'Éthiopie
 Bati, woreda d'Éthiopie
 Bati, langue bantoue du Cameroun
 Bati, un peuple du Cameroun
 Bati, un village du Cameroun dans la Région de l'Ouest

Voir aussi 
 Bâti en menuiserie

Homonymie de toponyme